Arxiu Històric de Tarragona, arxiu de documentació històrica de l'àmbit territorial de Tarragona
 Arxiu d'Història del Treball, arxiu de documentació històrica del sindicat Comissions Obreres
 Hipertensió arterial (del seu nom en anglès Arterial Hypertension), malaltia crònica consistent en una elevació persistent de la pressió arterial
 Aht també és com s'anomenen a si mateixos els nuu-chah-nulth, poble indígena de l'illa de Vancouver, al Canadà
 aht també és el codi ISO 639-3 de l'ahtna, llengua en perill parlada a Alaska (Estats Units)